Summersville (Missouri)
Summersville (Virgínia Ocidental)

Ver também
Summerville

Desambiguações de topônimos